4-й чемпионат Молдавии по футболу сезона-1994/95 — турнир Национального молдавского дивизиона, в котором приняли участие 14 клубов. Чемпионом в 4-й раз подряд стал кишиневский «Зимбру».

Итоговая таблица 

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, ГЗ — голы забитые, ГП — голы пропущенные, О — очки

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры 
 20 — Владислав Гаврилюк («Нистру» (Атаки) — 11, «Зимбру» — 9)
 17 — Георгий Харя («Нистру» (Атаки))
 15 — Владимир Дижовский («Олимпия»)
 13 — Владимир Коссе («Тилигул»)
 11 — Сергей Клещенко («Зимбру»), Андрей Строенко («Тилигул»), Александр Чудак («Агро» — 1, «Тигина» — 10)
 10 — Александр Сухарев («Олимпия»), Анатолий Шаблёвский («Нистру» (Атаки)), Игорь Урсаки («МХМ-93»)

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионат Молдавии по футболу
Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году
Спорт в Молдавии в 1994 году
Спорт в Молдавии в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995